Pilou steht für:

 Pilou, ein Rückschlagspiel
 Pilou (Name), ein männlicher Vorname und Familienname, bekannte Namensträger siehe dort
 „Pilou-Pilou“, ein Lied von Marcel Bodrero (Ende der 1940er Jahre), Fan-Hymne des RC Toulon
 „Pilou, pilou, pilou hé“, ein Lied von Dalida aus dem Album „Love in Portofino (A San Cristina)“ (1959)
 „Pilou… Pilou… Hé“, ein Album von Gilbert Bécaud (1959)